Бектас — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бектас, Эмина — американская теннисистка.

Имя 
 Абубакиров, Бектас Абубакирович — советский и казахстанский боксёр.

Топоним 
 Бектас — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бектас — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Бектас — упразднённое село в Костанайской области.